Евер:
 Евер, или Эвер () — предок евреев; праправнук Ноя, сын Сала, отец Фалека.
 Евер () — город в Нижней Саксонии (Германия).
 См. также